Az 1970-es Australian Open női versenyét az ausztrál Margaret Court nyerte a szintén ausztrál Kerry Melville előtt.

Kiemeltek 
  Margaret Court (Bajnok)</li>
  Kerry Melville (Döntős)</li>
  Winnie Shaw (Elődöntős)</li>
  Karen Krantzcke (Elődöntős)</li>
  Judy Dalton (Negyeddöntős)</li>
  Christina Sandberg (Negyeddöntős)</li>
  Lesley Hunt (Negyeddöntős)</li>
  Kerry Harris (Harmadik kör)</li>

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

1970 a teniszben
Australian Open